Bluf (film): Een Nederlandse filmkomedie uit 2011
 Bluf (televisieserie): Een Nederlandse televisieserie sinds 2014

Zie ook 
 BLØF
 Bluffen